Cet article présente le guide des épisodes de la série télévisée Nos plus belles vacances.

Épisode 1 : Le Départ de Bruno

Épisode 2 : La Campagne

Épisode 3 : L'Arrivée d'Antoine

Épisode 4 : L'Enquête

Épisode 5 : Pour ou contre

Épisode 6 : Pierre et le chien

Épisode 7 : Les Anglais en vacances

Épisode 8 : Profit personnel

Épisode 9 : L'Anniversaire de Sophie

Épisode 10 : Le Piégeur piégé

Épisode 11 : L'Équimobile

Épisode 12 : Le Vol

Épisode 13 : La Grotte des pèlerins

Épisode 14 : La Montgolfière 

Nos plus belles vacances